MZU steht für:
 Muzaffarpur Airport (IATA-Code), Flughafen von Muzaffarpur, Bundesstaat Bihar, Indien
 Bahnhof Zuchering (DS100-Code), Bahnhof in Ingolstadt an der Paartalbahn

mzu steht für:
 Inapang (ISO-639-3-Code), Ramusprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung